Burtnett ist der Familienname folgender Personen:

 Earl Burtnett (1899–1936), US-amerikanischer Pianist
 Wellington Burtnett (1930–2013), US-amerikanischer Eishockeyspieler